

Anno 
 207 o 207 a.C.

Codici 
 207 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Antonio Grosso a Milano

Matematica 
 207 – numero

Trasporti 
 L'autovettura Peugeot 207